Älgen kan avse:
Älgen (stjärnbild), en stjärnbild inom samisk tradition.
Älgen (seriealbum), ett seriealbum om pälsjägaren Buddy Longway.
Älgen, Raseborg, en ö i Nyland, Finland.

Se även
Älg
Älgen Stolta
Älgön